Józef Żymierski (1902-1982), pułkownik Wojska Polskiego
 Michał Rola-Żymierski (1890-1989), oficer, Marszałek Polski, polityk